Luxemburg
Hamm (Luxemburg)

 Németország
Hamm, város Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
Hamm, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Hamm, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Altenkirchen járásban

Egyéb
Hamm (úthengergyár)
Jon Hamm amerikai színész